Corendon steht für:

 den Markennamen der Corendon Group, eines türkisch-belgisch-niederländischen Touristikunternehmens mit Sitz im niederländischen Lijnden
 Corendon Airlines (eigentlich Turistik Hava Taşımacılık A.Ş.) ist eine türkische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Antalya
 Corendon Airlines Europe (eigentlich Touristic Aviation Services Ltd.) ist eine maltesische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Luqa 
 Corendon Dutch Airlines ist eine niederländische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Lijnden 
 Corendon-Circus ist seit 2018 der Name eines belgischen Radsportteams mit Sitz in Herentals.
 Corendon-Kwadro ist der ehemalige Name des belgischen Radsportteams ERA-Circus mit Sitz in Herentals.